Na Li era la detentrice del titolo degli ultimi due e unici anni del torneo ma si è ritirata dal tennis professionistico. La nuova vincitrice del torneo è stata Simona Halep che ha battuto per 6-2, 6-2 Timea Bacsinszky.

Teste di serie 

  Simona Halep (campionessa)
  Petra Kvitová (semifinale)
  Peng Shuai (primo turno)
  Zarina Dijas (quarti di finale)

 
  Klára Koukalová (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Monica Niculescu (primo turno)
  Timea Bacsinszky (finale)

Qualificate 

  Aleksandra Krunić (quarti di finale)
  Çağla Büyükakçay (secondo turno)

  Ol'ga Govorcova (primo turno)
  Zhu Lin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2015
WTA Tour 2015